Bucarabones se puede referir a:

Río Bucarabones, un río de Puerto Rico.
Bucarabones, una localidad del municipio de Las Marías, Puerto Rico.
Bucarabones, una localidad del municipio de Maricao, Puerto Rico.